ECAM steht als Abkürzung für:

 Electronic Centralized Aircraft Monitoring bei Airbus, siehe EICAS
 Energy Performance and Carbon Emissions Assessment and Monitoring Tool, ein digitales Analyse-Tool
 European Conference on Applications of Meteorology, siehe European Meteorological Society

Abkürzung